Unleashed () — девятый студийный альбом христианской рок-группы Skillet, который был выпущен 5 августа 2016 года.

Об альбоме 
16 февраля 2015 года в интервью журналу Billboard Джон Купер объявил, что группа пишет материал для нового альбома, запись которого должна начаться в июне. В этом же интервью Джон рассказал когда планируется выпуск нового релиза: «В июне исполняется ровно два года с момента выхода Rise, и я очень бы хотел, чтобы наш новый диск вышел в этом году. Поэтому мы все работаем над достижением этой цели, а если у нас не получится, мы выпустим альбом в начале следующего года». 20 мая 2016 года группа анонсировала названия своего грядущего альбома, Unleashed, и дату его выхода: 5 августа.

17 ноября 2017 года состоялся релиз специального издания альбома под названием Unleashed Beyond. В расширенное издание вошли 5 новых треков: «Breaking Free» совместно с Лейси Штурм, «Stay Til The Daylight», «Brave», «You Get Me High», «Set It Off», 2 ремикса и новая версия трека «Stars».

Реакция критиков 
Нил Ян, рецензент христианского сайта Jesus Freak Hideout, оценил альбом в 3,5 балла из 5 возможных. Он назвал трек «Out of Hell» лучшей композицией на диске, выразив мнение, что в ней Skillet впервые со времен выхода Collide сумели идеально связать христианскую тематику с драйвовым, агрессивным хард-роковым звучанием. Особой критике он подверг текст песни «Saviors of the World», а именно её припев: «We are the saviors of the world, аnd I will not be ruled. We are kings and conquerors, and I won’t bow to you». Нил пишет, что этот текст противоречит христианской теологии, по которой Иисус является единственным спасителем мира и считает, что слово «спасители» стоило заменить каким-нибудь другим. В заключении он выражает уверенность в том, что Unleashed полюбится новым фанатам группы, однако старых поклонников будет сложно им покорить.

Список композиций

Участники записи 
 Джон Купер (John Cooper) — вокал, бас-гитара, акустическая гитара
 Кори Купер (Korey Cooper) — клавишные, бэк-вокал, ритм-гитара
 Джен Леджер (Jen Ledger) — ударные, вокал
 Сет Моррисон (Seth Morrison) — соло-гитара
 Антуан Сильверман (Antoine Silverman) — скрипка
 Дейв Эггар (Dave Eggar) — виолончель

Чарты

Примечания 

Альбомы Skillet